Панино — название населённых пунктов в России:

 Панино — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Панино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Панино — посёлок городского типа в Воронежской области.
 Панино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Панино — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Панино — деревня в Иванковском сельском поселении Фурмановского района Ивановской области.
 Панино— деревня в Панинском сельском поселении Фурмановского района Ивановской области.
 Панино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Панино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Панино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Панино — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Панино — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Панино — село в Воловском районе Липецкой области.
 Панино — село в Добровском районе Липецкой области.
 Панино — деревня в городском округе Егорьевск Московской области.
 Панино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Панино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Панино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Панино — село в Сосновском районе Нижегородской области.
 Панино — деревня в Косинском районе Пермского края.
 Панино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Панино — бывшая деревня в Псковской области, в черте города Псков на Запсковье.
 Панино — село в Спасском районе Рязанской области.
 Панино — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Панино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Панино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Панино — прежнее (до 2014 года) название деревни Малое Панино в Селижаровском районе Тверской области.
 Панино — село в Киреевском районе Тульской области.
 Панино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Панино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Панино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Панино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Примечания

См. также 
 Панино-Липецкое — деревня в Липецкой области (Добринский район)
 Панин
 Панины
 Панина